Sebastiani oder Sébastiani ist eine Variante von Sebastian und der Name folgender Personen:
 Amedeo Sebastiani (* 1962), italienischer Radio- und Fernsehmoderator, siehe Amadeus (Moderator)
 André Sebastiani (* 1977), deutscher Autor und Kritiker der Anthroposophie
 Francesco Antonio Sebastiani (1782–1821), Naturforscher
 Horace-François Sébastiani (1772–1851), französischer Staatsmann
 Jean-André-Tiburce Sébastiani (1786–1871), französischer General

 Lorenzo Sebastiani (1988–2009), italienischer Rugbyspieler
 Luis Abilio Sebastiani Aguirre (1935–2020), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Ayacucho o Huamanga
 Paolo Agostino Sebastiani (Pseudonym von Paul Schmitt (Journalist); 1900–1953), deutsch-schweizerischer Journalist und Geschäftsmann
 Pía Sebastiani (1925–2015), argentinische Pianistin und Musikpädagogin
 Sebastiano Sebastiani († 1626), italienischer Bildhauer und Gießer
 Sergio Sebastiani (* 1931), emeritierter Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Stefano Sebastiani (* 1942), italienischer Autorennfahrer

Siehe auch:   
 AMG Sebastiani Basket Rieti, italienischer Basketballverein aus Rieti
 Sebastiani, Feier zum Gedenktag des heiligen Sebastians am 20. Januar im unterfränkischen Lengfurt am Main sowie in der Gemeinde Oberschwarzach